Nowiny Codzienne – dziennik wydawany w Opolu
 Nowiny Codzienne – dziennik wydawany w Warszawie